Der var tre Marathakrige mellem briterne og Marathaforbundet i Indien.

 1. Marathakrig: 1777-1783
 2. Marathakrig: 1803-1805
 3. Marathakrig: 1817-1818

Sydasiens historie
Indiske krige